Lors de la saison 2006-2007 de l'Étendard de Brest, le club a terminé  du championnat de Pro B.

Effectifs Saison régulière 

Championnat : Pro B

 Entraîneur : Ron Stewart ()
 Assistant : Noam Rudman ()

Effectifs play-offs

Liens externes 
 Site officiel de l'Étendard de Brest
 Site de la LNB

Saison de l'Étendard de Brest